Grgurići su naseljeno mjesto u gradu Livnu, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.  
 
Grgurići se prvi put spominju 1550. godine u Popisu mustahfiza u tvrđavama Kliškog sandžaka. U starim maticama selo je dijeljeno na Gornje Grguriće (Potkraj i Megdan) i Donje (današnji Grgurići).

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Hercegbosanskoj županiji
Livno